Волчо́нок — детёныш волка и волчицы.
 Волчонок — официальный талисман XIV Зимних Олимпийских игр 1984 года.

 Кинематограф
 «Волчонок» (Teen Wolf) — американская молодёжная комедия 1985 года режиссёра Рода Дэниела.
 «Волчонок» (Teen Wolf) — американский анимационный сериал 1986—1987 годов.
 «Волчонок» (Teen Wolf) — американский молодёжный мистико-драматический телесериал 2011—2017 годов.
 «Волчонок 2» (Teen Wolf Too) — американская фантастическая комедия 1987 года режиссёра Кристофера Лейтча, продолжение фильма «Волчонок».
 «Волчонок: Укуси меня» (Teen Wolf: Bite Me) — американская комикс-серия 2011 года.
 «Волчонок: В огне» (Teen Wolf: On Fire) — американский роман, опубликованный Нэнси Холдер в 2012 году.

 Топоним
 Волчонок (гора) — гора в муниципальном образовании «городской округ Первоуральск» Свердловской области, Россия.